Franciaország
Saint-Georges-du-Bois, település Charente-Maritime megyében
Saint-Georges-du-Bois, település Maine-et-Loire megyében
Saint-Georges-du-Bois, település Sarthe megyében